Magician est un One shot manga d'une soixantaine de pages écrit en 1998 par Hiro Mashima. Il peut être lu dans le recueil d'histoire courtes du même auteur, Mashima-en.

Histoire 
Aoï est le président de son club de magie, et pour éviter que le club ne soit fermé, il faut sauver le chien du proviseur enlevé par les mystérieux NHC ...

Origine 
Hiro Mashima travaillait dans un "game center" et dessinait en autodidacte. Lorsqu'il fut renvoyé de son travail (pris en train de flâner par une caméra de surveillance), il participa à la  du concours "nouveau talent" du Weekly Shônen Magazine avec Magician. Il remporta le concours et reçut la prime de 700 000 yen (environ 5 280 euros). 
L'auteur dit que l'idée de départ serait un héros qui fait des tours de magie alors qu'il est coincé par son ennemi.

Manga des années 1990
Manga paru dans le Weekly Shōnen Magazine
One shot manga